Anacréon kan syfta på:

 Anacréon (Cherubini) – en opéra-ballet i två akter från 1803 med musik av Luigi Cherubini och libretto av C. R. Mendouze
 Anacréon (Rameau, 1754) – en opera (acte de ballet) med musik av Jean-Philippe Rameau och libretto av Louis de Cahusac
 Anacréon (Rameau, 1757) – en opera (acte de ballet) med musik av Jean-Philippe Rameau och libretto av Pierre-Joseph Bernard